Giudeo –  sinonimo di ebreo
 Giudeo –  abitante della Giudea
 Giudeo –  esponente del giudaismo
 Giudeo –  appartenente alla tribù di Giuda

Lingue 

 Giudeo – ovvero una delle Lingue giudaiche
Lingua giudeo-georgiana
Lingua giudeo-spagnola

Pagine correlate 

Giudea (disambigua)
Giudei